Domenico Semeraro – bobbista svizzero
Gabriele Semeraro – politico italiano
Gaetano Semeraro – giurista e accademico italiano
Giovanni Semeraro – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Luca Semeraro – doppiatore e attore italiano
Marcello Semeraro – vescovo cattolico italiano
Michelangelo Semeraro – storico ed educatore italiano
Pierandrea Semeraro – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Quirico Semeraro – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Santo Semeraro – antifascista e politico italiano